Dawid Urbański (1843-1897), żołnierz
 Dawid Urbański, łyżwiarz szybki